Majia steht für:

 die Gemeinde Majia (马家乡) im Stadtbezirk Anju der Stadt Suining in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Majia (Anju)
 die Gemeinde Majia (马家乡) im Kreis Jiuzhaigou in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Majia (Jiuzhaigou)
 die Gemeinde Majia (瑪家鄉) im Landkreis Pingtung in der Republik China auf Taiwan, siehe Majia (Pingtung)

 ein Trockental in Niger und Nigeria, siehe Maggia (Trockental)